Gallardo pode referir-se a:

 Lamborghini Gallardo – Automóvel da Lamborghini;
 Alberto Gallardo – Ex-futebolista do Peru;
 Marcelo Gallardo – Futebolista da Argentina;
 17897 Gallardo – Asteroide descoberto pelo LONEOS.

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguação